Дискобол — метатель диска
 «Дискобол» — одна из самых знаменитых статуй античности
 Дискобол (от ) — зеркальный шар, подвешиваемый у потолка в тёмном помещении, который медленно вращается и освещается для получения на окружающих предметах эффекта «звёздного неба».
 «Дискобол» — рабочее название советского запрещённого фильма 1936 года «Строгий юноша».